Åkesson ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Åkesson (1908–2001), schwedische Tänzerin und Tanzpädagogin
 Bruno Åkesson (1887–1971), schwedischer Ringer
 Fredrik Åkesson, schwedischer Metal-Gitarrist
 Jimmie Åkesson (* 1979), schwedischer Politiker
 Kenneth Åkesson (* 1976), norwegischer Schlagzeuger und Gitarrist
 Lars Åkesson (* 1963), schwedischer Eiskunstläufer
 Ralf Åkesson (* 1961), schwedischer Schachspieler
 Sonja Åkesson (1926–1977), schwedische Schriftstellerin und Künstlerin

Åkesson ist des Weiteren der Name von:

 (11306) Åkesson, Asteroid